Liancheng bezeichnet:

 Liancheng (连城县), Kreis der Stadt Longyan in der chinesischen Provinz Fujian
 Liancheng (Guangnan) (莲城镇), Großgemeinde im Kreis Guangnan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Liancheng (Guzhen) (连城镇), Großgemeinde im Kreis Guzhen in der chinesischen Provinz Anhui
 Liancheng (Yongdeng) (连城镇), Großgemeinde im Kreis Yongdeng in der chinesischen Provinz Gansu
 Liancheng (Linchuan) (连城乡), Gemeinde im Stadtbezirk Liancheng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Liancheng (Qianxi) (莲城街道), Straßenviertel im Kreis Qianxi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Liancheng (Qinglong) (莲城街道), Straßenviertel im Kreis Qinglong in der chinesischen Provinz Guizhou